Richdale ist der Familienname folgender Personen:

 Jace Richdale, US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Lancelot Eric Richdale (1900–1983), neuseeländischer Pädagoge und Ornithologe

Richdale ist der Name eines Ortes in den Vereinigten Staaten:
 Richdale (Minnesota)